Poniższa lista zawiera odnośniki do artykułów o podziałach administracyjnych państw świata oraz artykułów opisujących historię i funkcjonowanie poszczególnych jego stopni.

Uwagi:
 znak / oddziela jednostki tego samego stopnia o różnych kompetencjach (np. o zwiększonej autonomii),
 znak - oddziela jednostki różnego stopnia.
 znak + dodatkowe jednostki administracyjne
 tłustym drukiem oznaczono państwa historyczne

A 
 : 34 wilajety – 398 dystrykty
 : 12 obwodów – 36 okręgów
 : 48 wilajetów
 : 7 parafii
 : 18 prowincji
 : 6 okręgów (parafii) / 2 dependencje
 : 13 prowincji (mintaqah)
 : 23 prowincje + dystrykt federalny (Buenos Aires)
 : 11 prowincji (marz)
 : 6 stanów + 3 terytoria federalne
 : 8 krajów związkowych (Land lub Bundesland) + 1 miasto wydzielone (Wiedeń) – 85 powiatów (Kreis) + 15 miast (Stadt) – 2368 gmin (Gemeinde)
 : 59 rayonlar / 11 miast / 1 republika autonomiczna

B 
 : 31 dystryktów
 : 12 okręgów (mintaqah)
 : 6 oddziałów
 : 11 parafii
 : 3 regiony – 10 prowincji (od 1963 także podział na strefy językowe)
 : 6 dystryktów
 : 12 departamentów
 : 9 parafii / 2 okręgi
 : 18 dzongkhag (dystryktów)- 201 gewog bloków)
 : 6 obwodów (biał. вобласць – voblas'c''') + 1 miasto wydzielone (Mińsk) – 118 rejonów (biał. раён – rajon)
 : 9 departamentów
 : 2 regiony administracyjne / 1 dystrykt (kontrolowany przez społeczność międzynarodową)
 : 9 dystryktów / 5 komisji miejskich
 : 26 stanów + Dystrykt Federalny
 : 4 dystrykty (daerah)
 : 28 obwodów (oblastów)
 : 45 prowincji
 : 16 prowincji

 C 
 : 13 regionów
 : 22 prowincje / 5 regionów autonomicznych + 4 miasta wydzielone (Chongqing, Pekin, Szanghaj, Tiencin) + 2 specjalne regiony administracyjne (Hongkong i Makau)
 : 20 komitatów (chorw.: županija + 1 miasto wydzielone (Zagrzeb).
 : 6 dystryktów
 : 14 prefektur
 : 21 gmin (opština)
 : 13 krajów + 1 miasto wydzielone (Praga)

 D 
 : od 2007: 5 regionów – 98 gmin
 : 25 prowincji + 1 miasto wydzielone (Kinszasa)
 : 10 parafii
 : 31 prowincji + Dystrykt Stołeczny
 : 5 regionów + 1 miasto wydzielone (Dżibuti) – 15 dystryktów (cercle)

 E 
 : 27 muhafaz
 : 22 prowincje (provincias) – 216 kantonów (cantones)
 : 6 regionów
 : 15 prowincji – 227 gmin (33 gminy miejskie + 194 gminy wiejskie)

 F 
 : 4 dystrykty – 14 prowincji + 1 terytorium zależne
 : 6 prowincji
 : 18 regionów (w tym 5 zamorskich) – 100 departamentów (w tym 5 zamorskich) – 342 arrondissement – 4040 kantonów – 36 679 gmin
 zobacz też: intercommunalité – pays – departament zamorski – terytorium zamorskie

 G 
 : 13 regionów – 54 prefektury
 : 22 departamenty
 : 7 prowincji

 H 
 : 10 departamentów
: 17 wspólnot autonomicznych – 50 prowincji
 : 12 prowincji
: 18 departamentów – 298 gmin

 I 
 : 25 stanów + 6 terytoriów związkowych + 1 narodowe terytorium stołeczne – 591 dystryktów
 : 37 prowincji 
 : 15 muhafaz / 3 kurdystany
 : 30 ostanów
 : 4 historyczne prowincje – 26 hrabstw
 : 23 regionów administracyjnych (sýslur) / 14 niezależnych miast (kaupstaðir) – 104 gminy (hrreppar)
: 6 dystryktów – 15 poddystryków – 50 prowincji

 J 
 : 8 regionów – 43 prefektury (県 – ken) / 2 okręgi miejskie (府 – fu – Kioto i Osaka) / 1 okręg specjalny (道 – dō – cała wyspa Hokkaido) / 1 okręg stołeczny (都 – to – Tokio)

 K 
 : 10 prowincji – 58 departamentów
 : 24 prowincji
 : 10 prowincji / 3 terytoria
 : 7 prowincji – 81 kantonów – 459 dystrykt  
 : 14 prowincji / 1 specjalne regiony administracyjne
 : 6 muhafaz

 L 
 : 16 województw / 1 miasta wydzielone
 : 10 regionów
 :  8 prowincji (mintaqah)
 :  13 kraj (state)
 :  22 szabijja
 :  11 wydzielone (staat)
 : 10 okręgów (apskritis) – 60 rejonów
 : 3 regionów
 : 26 okręgów / 7 miasta wydzielone

 M 
 : 6 prowincji – 22 regiony
 : 13 stanów / 3 terytoria federalne
 : 54 gminy / 14 gozo
 : 16 regionów
 : 12 regionów + 1 dystrykt stołeczny – 44 departamenty
 : 31 stanów (estados) + Dystrykt Federalny (Distrito Federal)
 : 7 stanów / 7 prowincji.

 N 
 : 14 dystryktów
 : 5 regionów – 14 prowincji (anćiali) – 75 dystryktów
 : 16 krajów związkowych (Land lub Bundesland), w tym 3 miasta wydzielone (Berlin, Hamburg oraz Brema z Bremerhaven jako kraj związkowy Brema) – 24 rejencje (Regierungsbezirk) – 439 powiatów (Kreis) (117 miast na prawach powiatu (Stadtkreise) + 322 powiatów ziemskich (Landkreise)) – 8578 gmin (Gemeinde)
 : 36 stanów + 1 terytorium stołeczne
 : 15 prowincji / 2 regiony autonomiczne – 152 gminy
 : 19 regionów – 433 gminy
 : 16 regionów (12 niejednolitych i 4 jednolite) – 57 dystryktów + 16 miast (tworzą razem tzw. Territorial authorities – „Organy terytorialne”)

 O 
 : 5 regionów(mintakat) / 4 gubernatorstwa (muhafaza).

 P 
 : 4 prowincje / 2 terytoria / 2 regiony – 105 zilli
 : 9 prowincji / 3 terytoria
  Papua-Nowa Gwinea: 19 prowincji + Dystrykt Stołeczny
 : 16 województw – 380 powiatów (66 grodzkich + 314 ziemskich) – 2477 gmin (302 miejskich + 652 miejsko-wiejskich + 1523 wiejskich) – 40 205 sołectw
: 9 prowincji (przed 1993 – 3 prowincje, bantustany, oraz „bantustany niezależne”)

 R 
 : 9 okręgów federalnych – 21 republik / 46 obwodów / 9 krajów / 1 obwód autonomiczny / 4 okręgi autonomiczne + 3 miasta wydzielone (Moskwa, Petersburg i Sewastopol). Jeden okręg federalny oraz miasto wydzielone Sewastopol są terytorium spornym.

 S 
 : 14 departamentów – 252 gminy
 : 11 regionów – 34 departamenty
  Serbia: 3 regiony – 32 okręgi (okrug) – 219 gmin (opština)
 : 23 dystrykty
 : 3 prowincje / 1 obszar wydzielony – 14 dystryktów
 : 5 regionów – 55 dzielnic
 : 8 krajów – 79 powiatów (okresów)
 : 50 stanów (state) + Dystrykt Kolumbii (District of Columbia) – 3048 hrabstw (county)Tylko Alaska i Luizjana oraz Dystrykt Kolumbii nie posiadają hrabstw i dzielą się na własne jednostki administracyjne:
  Alaska: 11 obszarów / 16 miast
  Luizjana: 64 parafie
  Szwajcaria: 23 kantony – 2890 gmin
 : 21 regionów (län) – 290 gmin (kommun)

 T 
 : 3 obwody administracyjne + 1 okręg autonomiczny
 : 5 regionów – 72 prowincje (czangwady)
 : 26 regionów
 : 13 dystryktów – 63 poddystryktów – 498 gmin

 U 
 : 24 obwody (ukr. область – obłast’) + 2 miasta wydzielone (Kijów i Sewastopol) / republika autonomiczna – 492 rejony (inaczej powiaty, ukr. pайон – rajon). Republika autonomiczna i miasto wydzielone Sewastopol są terytorium spornym. 
 : 19 departamentów

 V 
 : 6 prowincji

 W 
 : 19 komitatów (megye) + 1 miasto wydzielone (Budapeszt) / 22 miasta na prawach komitatów (megyei jogú város) – 214 miast (város) – 2898 gmin (község)
 : 4 części składowe (constituent part). Częściami składowymi są: Anglia, Szkocja, Walia i Irlandia Północna. Dzielą się one na kolejne jednostki administracyjne:
  – 9 regionów, 83 jednostki administracyjne poziomu hrabstwa (hrabstwa metropolitalne, hrabstwa niemetropolitalne i unitary authorities)
  – 32 jednostki administracyjne (council areas) o statusie unitary authority  – 22 jednostki administracyjne (hrabstwa, miasta i county boroughs) o statusie unitary authority  – 26 dystryktów o statusie unitary authority''
 : 59 Wietnam + 5 miasto wydzielone
 : 20 regionów, w tym 5 o statusie autonomicznym (Sycylia, Sardynia, Trydent-Górna Adyga, Val d’Aosta i Friuli-Wenecja Julijska) – 94 prowincje
 : 19 regionów administracyjnych – 58 departamentów
 : 23 dystrykty
 : 9 prowincji
 : 2 prowincje – 7 dystryktów

Z 
 : 10 prowincji
 : 7 emiratów
 : 8 prowincji + 2 miasta wydzielone – 59 dystryktów – 1200 gmin

Przypisy

Zobacz też 
 geokodowanie

!